Томірато Макіно — один з перших японських ботаніків.
 Юй Макіно — японська акторка, співачка, сейю і піаністка.
 Макіно-Айленд (Мічиган) — місто в США.
 Макіно (округ)
 Макіно (острів)
 6606 Макіно — астероїд головного поясу.